Schnaubelt ist der Familienname folgender Personen:
 Gunter Schnaubelt (1942–2012), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Peter Schnaubelt (* 1964), österreichischer Autor